Ашап — топоним в Пермском крае России:
 Ашап (река) — приток Тулвы;
 Ашап (село).